{{Картка:Таксономія
| name = Псевдозухії
| fossil_range = Тріасовий період - голоцен, 250 —0 млн років тому
| image = Pancrocodylia diversity.jpg
| image_width = 260px
| image_caption = Представники групи: Longosuchus meani (етозаври), гавіал (крокодили), Saurosuchus galilei (рауїзухії), Litargosuchus leptorhynchus (сфенозухії), Chenanisuchus lateroculi (дирозавріди) та Dakosaurus maximus (талатозухії).
| image_width = 281px
| domain = Ядерні (Eukaryota)
| regnum = Тварини (Animalia)
| phylum = Хордові (Chordata)
| subphylum = Черепні (Craniata)
| infraphylum = Хребетні (Vertebrata)
| superclassis = Щелепні (Gnathostomata)
| superclassis2 = Завропсиди (Sauropsida)
| superclassis3 = Архозаври (Archosauria)
| superclassis4 = Псевдозухії (Pseudosuchia)| superclassis4_authority = Zittel, 1887
| subdivision_ranks = Підгрупи
| subdivision = Ornithosuchidae
Suchia
| synonyms = Crocodylotarsi Benton & Clark, 1988
}}Псевдозу́хії''' (Pseudosuchia) — група крокодилоподібних плазунів-архозаврів, що виникла у тріасі та дожила до нашого часу у вигляду єдиного сучасного ряду крокодилів (Crocodilia). Це одна з двох основних ліній архозаврів, до іншої, так званої пташиної лінії, належать птахи, динозаври, птерозаври та близькі до них групи.

Опис 
Череп, переважно, масивний; морда вузька і, як правило, подовжена, шия коротка і сильна, і будова кінцівок коливається від типового для рептилій повзучого типу до прямоходячого як у динозаврів або ссавців, хоча і тут є винятки. Тіло часто захищене двома або більше рядами броньованих пластин. Багато псевдозухій досягали трьох метрів і більше.

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з працею Nesbitt (2011):

Примітки

Посилання 
 Taxon Search — Pseudosuchia
 Re: Even more last papers for 2005 and follow up posts, on the Dinosaur Mailing List archives, for comments critical of applying «Pseudosuchia» in a cladistic context.

Плазуни